В одиночному розряді тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Трейсі Остін (фінал)
  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
  Сью Баркер (чвертьфінал)

 Керолайн Столл (2-ге коло)
 Андреа Джегер (півфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Іванна Мадруга (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

United Airlines Tournament of Champions